Foenkinos est un nom de famille notamment porté par :

 Stéphane Foenkinos (1969- ), directeur de casting, scénariste et réalisateur français ;
 David Foenkinos (1974- ), écrivain français, frère du précédent.

Notes et références 

Patronyme séfarade